Bitwa pod Radzyminem – w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 roku
 Bitwa pod Radzyminem – część bitwy warszawskiej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej
 Bitwa pod Radzyminem – bitwa pancerna na przedpolach Warszawy pomiędzy wojskami niemieckimi i radzieckimi w 1944 roku